Крістіна Софія Східно-Фрисландська, Софія Східно-Фрисландська (нім. Christina Sophia von Ostfriesland), (нар. 16 березня 1688 — пом. 31 березня 1750) — принцеса Східно-Фрисландська з дому Кірксена.
 Анна Марія Східно-Фрисландська (фриз. Anna Maria fan East-Fryslân, нім. Anna Maria von Ostfriesland), (нар. 23 червня 1601 — пом. 15 лютого 1634) — шляхтянка з роду Кірксена.